Административно-территориальное деление РСФСР в первые годы было унаследовано от Российской империи и состояло из губерний, уездов и волостей. За период с октябрьской революции 1917 года до выпуска справочника по административно-территориальному делению РСФСР от Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по состоянию на 1 марта 1921 года на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики было создано: 6 автономных республик, 4 автономных области, 2 трудовых коммуны, 10 губерний, 2 области.

История

Начальное положение 
В начале XX века Российская империя в административно-территориальном плане состояла из трёх основных звеньев: губернии (области) — уезды (округа) — волости (гмины, станицы, улусы), но кроме этого территория империи делилась по ведомственному принципу: духовое ведомство — 62 епархии, военное — 14 военных округов, судебное — 12 судебных округов, учебное — 15 учебных округов и транспортное — 9 округов. Ещё в конце XIX века появились идеи по разукрупнению административно-территориального деления страны, так в 1888 году предлагалось выделить Екатеринбургскую губернию из состава Пермской, а в 1914—1917 годах в русской прессе начали обсуждать вопрос об организации новых губерний в центральной части и Сибири. 

Но в период до Февральской революции 1917 года в административно-территориальном делении Российской империи произошли лишь незначительные изменения, а после революции вопросы административно-территориального устройства перешли к Временному правительству, которое провело реформу местных органов власти, подготовив новые законы о городском и земском самоуправлении.  года  по постановлению Временного правительства «Об образовании в Томской губернии 4 новых уездов и о разделении её на две губернии: Томскую и Алтайскую» была образована Алтайская губерния с центром в Барнауле. В том же году, Астраханской губернии  была выделена Букеевская губерния с центром в Урде на базе бывшей Букеевской Орды.

Правовые основы административно-территориальных преобразований при советской власти 
Изначально административно-территориальные вопросы находились в ведении местных органов власти, так 24 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров (СНК) разъяснил, что «новое административно-территориальное разграничение зависит исключительно только от соглашения заинтересованных Советов». Позднее, 27 января 1918 года, был выпущен декрет «О порядке изменения границ губернских, уездных и прочих», который развил положение о необходимости проведения районирования в масштабах всей страны.

Пункт «е» статьи 49 Конституции РСФСР от 10 июля 1918 года закреплял, что «исключительно ведению Всероссийского Съезда Советов и ВЦИК подлежит общее административное разделение территории РСФСР», но на практике такие вопросы решались и другими органами власти. В последующем, 15 июля 1919 года, СНК постановил, что вопрос об изменении границ губерний, уездов и волостей разрешается НКВД по представлению губернских Советов депутатов.

В декабре 1919 года вопросы административно-территориального устройства РСФСР перешли в руки Административной комиссии при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК).

Новые административно-территориальные единицы

Первый период 
С момента октябрьской революции 1917 года в административно-территориальном делении России начали происходить существенные изменения. В этот период, в условиях гражданской войны, был сделан выбор в пользу федеративного национально-территориального принципа построения нового государства. Первым периодом стал — период «власти на местах», когда местные органы производили изменение границ самостоятельно без санкций центральной власти.

По инициативе местных советских органов с марта 1918 года стали образовываться областные объединения Советов, включавшие в себя несколько губерний. Например, 11 апреля 1918 года из Смоленской, Витебской, Могилевской, Минской и Гродненской губерний была образована Западная область (Западная коммуна), которая 2 февраля 1919 года была разделена между Белорусской ССР и Смоленской губернией РСФСР. А в апреле был образован Союз коммун Северной области, в который были объединены восемь северо-западных губерний: Петроградская, Псковская, Новгородская, Вологодская, Олонецкая, Архангельская, а затем и Северо-Двинская и Череповецкая.

Первыми губерниями, образованные советскими органами власти, стали Череповецкая (10 июня 1918 года) и Иваново-Вознесенская (20 июня 1918 года), чуть позже, 24 июля 1918 года, была образована Северо-Двинская губерния. Позднее, приказом №62 Военного совета Северо-Кавказского военного округа от 7 сентября 1918 года из частей Саратовской и Астраханской губерний была организована Царицынская губерния. а в октябре того же года на территории РСФСР возникло первое национально-государственное образование — Трудовая коммуна Немцев Поволжья.

В январе 1919 года из Белорусской ССР в состав РСФСР вошли Могилёвская, Витебская, Смоленская губернии. В марте этого же года, была образована вторая национальная автономия — Башкирская АССР, в состав которой вошли южная часть Уфимской и северная часть Оренбургской губерний. В июле 1919 года из состава Пермской была выделена Екатеринбургская губерния, а также была упразднена Могилёвская губерния — из ее территории, а также из северных уездов Черниговской и южных уездов Минской губерний была образована новая Гомельская губерния в составе РСФСР. В августе 1919 года Тобольская губерния была разделена на три новых губернии — Тюменскую, Омскую и Челябинскую.

Второй период 
Второй период берёт начало с образования Административной комиссии при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) в декабре 1919 года, когда вся работа по административного районированию была сосредоточена в центре. Административной комиссией были выработаны следующие основные принципы районирования: укрепление классовых пролетарских центров с учётом промышленных и сельскохозяйственных округов; учёт состояния грунтовых и шоссейных дорог; учёт национальных особенностей. В административном делении всех частей РСФСР было решено временно сохранить три основных административных единицы: губернию, уезд и волость.

В декабре 1920 года была ликвидирована Черноморская губерния и Кубанская область, которые 27 марта 1920 года вошли в состав Кубано-Черноморской области. В марте 1920 года была ликвидирована область войска Донского, а из ее территории образована Донская область, а часть территорий отошла к Донецкой губернии Украинской ССР. В апреле 1920 года была создана Брянская губерния из западных уездов Орловской губернии. 27 мая 1920 года была образована ещё одна автономная республика — Татарская АССР, а в июне созданы ещё две национальные автономии Карельская трудовая коммуна и Чувашская трудовая коммуна (Чувашская автономная область).

26 августа 1920 года была создана ещё одна автономная республика — Киргизская АССР, в которой в сентябре из Тургайской и Уральской области, а также части Оренбургской губернии, переданной в её состав, была образована Оренбурго-Тургайская губерния (область). Наряду с автономными республиками и национальными трудовыми коммунами, 4 ноября 1920 года были образованы автономные национальные области: Вотская, Марийская, Калмыцкая.

В январе 1921 года в районах Северного Кавказа были образованы Дагестанская АССР и Горская АССР. В феврале 1921 года из западных уездов Ярославской губернии и части Тверской была выделена новая Рыбинская губерния.

Административно-территориальное деление 

На 1 марта 1921 года Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика состояла из:

 6 автономных республик (АССР), в них:
 22 кантона;
 6 областей;
 1 губерния;
 16 округов;
 37 уездов;
 4 автономных областей (АО), в них:
 10 улусов;
 8 уездов;
 3 кантона;
 2 трудовых коммун (ТК), в них:
 16 районов;
 46 губерний, в них:
 381 уезд;
 2 областей, в них:
 11 округов;
 7 отделов.

Легенда 

  — административно-территориальная единица образована советской властью.

Также в состав РСФСР входила территория Крыма с центром в городе Симферополь, состоящая из Симферопольского, Евпаторийского, Перекопского, Ялтинского, Феодосийского уездов и которая была присоединёна в ноябре 1920 года, но её статус на момент выпуска справочника по административно-территориальному делению РСФСР от Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по состоянию на 1 марта 1921 года ещё не был определён. Позже, 18 октября 1921 года, «в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского» была создана Автономная Крымская Социалистическая Советская Республика.

Статистика

Комментарии

Примечания 

Большая Российская Энциклопедия

Справочники

Статьи

Литература 
 

Административное деление РСФСР по годам